Рамне се може односити на:
 Рамне (Македонски Брод), насељено место у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Рамне (Охрид), насељено место у општини Охрид, Северна Македонија